Американський штат Техас поділяється на 254 округи.

Техас